

Cinéma 

 Tourments (Hets), film suédois d'Alf Sjöberg sorti en 1944 ;
 Tourments (Él), film mexicain de Luis Buñuel sorti en 1953 ;
 Tourments, film français de Jacques Daniel-Norman sorti en 1954 ;
 Tourments (Midareru) de Mikio Naruse sorti en 1964.

Voir aussi 

 Tourment

Homonymie de titre